

Старцево — село, Смолянська область

Старцево — селище, Верхньокамський район, Кіровська область